Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby 7 Kobiet 2019 – szóste mistrzostwa Europy U-18 w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o zasięgu kontynentalnym organizowane przez Rugby Europe mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie żeńskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Odbyły się w formie szesnastozespołowego turnieju rozegranego w dniach 31 sierpnia – 1 września 2019 roku w Jarocinie.

Szesnaście uczestniczących zespołów rywalizowało w ramach jednej dywizji i rozstawione zostały w niej według wyników osiągniętych w poprzednich mistrzostwach. Każda z uczestniczących reprezentacji liczyła maksymalnie dwanaście zawodniczek urodzonych w latach 2001–2002.

W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. Czołowe dwa zespoły z każdej z grup awansowały do ćwierćfinałów, pozostałe walczyły zaś o Bowl. W przypadku tej samej liczby punktów ich lokaty miały być ustalane kolejno na podstawie:
 wyniku meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 lepszego bilansu przyłożeń zdobytych i straconych;
 większej liczby zdobytych punktów;
 większej liczby zdobytych przyłożeń;
 rzutu monetą.

W przypadku remisu w fazie pucharowej, organizowana miała być dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Wszystkie mecze, także finałowe, składały się z dwóch siedmiominutowych części.

W finale Francuzki pokonały Angielki broniąc tym samym tytułu zdobytego przed rokiem.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C 

N/A

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Europe 

2019
2019 w rugby union
2019 w polskim sporcie
Rugby union w Polsce
Sport w Jarocinie